NIA est un sigle pour:
 Neural Impulse Actuator, en français Actuateur d'Impulsions Neuronales
 National Intelligence Agency, agence de renseignement sud-africaine
 National Intelligence Agency, agence de renseignement nigériane.
 National Indoor Arena, une salle omnisports à Birmingham.
Nouvelle Initiative Atlantique, organisation internationale consacrée à revitaliser et à augmenter les liens atlantiques entre l'Europe et les États-Unis